

Személyek
Johnny Belinda – színész, a Müller nyomozóiroda című filmből ismert

Irodalom
Johnny Belinda – 1940-ben megjelent színdarab Elmer Blaney Harris tollából

Filmek
Johnny Belinda – 1948-as amerikai filmdráma Jane Wyman és Lew Ayres főszereplésével 
Johnny Belinda – 1958-as tévéfilm Julie Harris és Rocco Buffano szereplésével
Johnny Belinda – 1960-ban készült német tévéfilm Kurt Conradi és Margarete Taudte főszereplésével
Johnny Belinda – 1961-es német tévéfilm Hellmut Langéval és Violetta Ferrarival 
Johnny Belinda – 1967-es amerikai tévéfilm Mia Farrow és Ian Bannen szereplésével
Johnny Belinda – 1982-ben készült amerikai tévéfilm Rosanna Arquette, Richard Thomas és Dennis Quad főszereplésével

Tévésorozatok
Johnny Belinda – 1969-ben készült olasz minisorozat